Don't Wake Me Up – album dei The Microphones del 1999
Don't Wake Me Up – singolo di Chris Brown del 2012